Johan Lindgren kan syfta på:

 Johan Anders Lindgren (1803-1870), industriman och godsägare
 Johan Magnus Lindgren (1817-1890), häradshövding och politiker
 Johan Erik Lindgren (1844-1899), lexikograf
 Johan Lindgren i Gallsäter (1846-1932), företagare och politiker
 Johan Lindgren (tivoliägare) (1888–1940), ägare av Nöjesfältet på Djurgården
 Johan Lindgren (företagsledare) (född 1957)
 Johan Lindgren (cyklist) (född 1986)